Perles steht für:

 Perles (Aisne), ehemalige Gemeinde in Frankreich
 den französischen Namen der Gemeinde Pieterlen im Schweizer Kanton Bern
 Moritz Perles, Wiener Verlag und Buchhandelsunternehmen

Perles ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Perlès (1897–1990), österreichischer Autor
 Felix Perles (1874–1933), eigentlich Baruch Ascher Felix Perles, deutscher Vize-Rabbiner, Gelehrter und Zionist in Königsberg
 Joseph Perles (1835–1894), deutscher Rabbiner und jüdischer Gelehrter
 Micha Perles, israelischer Mathematiker
 Moriz Perles (1844–1917), österreichischer Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Perls